Die 2. Etappe des Giro d’Italia 2021 führt am 9. Mai 2021 über 179 Kilometer von Stupinigi nach Novara.

Etappensieger wurde im Massensprint des Pelotons Tim Merlier (Alpecin-Fenix) vor Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) und Elia Viviani (Cofidis). Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) baute seine Gesamtführung durch einen Sieg im Zwischensprint um drei Bonussekunden aus. Merlier übernahm die Maglia Ciclamino.

Kurz nach dem Start bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe mit Filippo Tagliani (Androni Giocattoli), Umberto Marengo (Bardiani) und Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Albanese gewann nach 95 Kilometern die einzige Bergwertung der Etappe und übernahm so die Maglia Azzurra, fiel 10 Kilometer später nach einem Defekt zurück. 40 Kilometer vor dem Ziel gewann Tagliani den ersten Zwischensprint, bei dem Zähler für die Punktewertung vergeben wurde. Nachdem die letzten Ausreißer 27 Kilometer vor dem Ziel gestellt wurden gewann Ganna den zweiten Zwischensprint um die Bonussekunden vor Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step).

Ergebnis

Gesamtstände

Ausgeschiedene Fahrer 
 Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) nach Schlüsseleinbruch nicht gestartet

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 2. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 4,5 MB)

Etappe 02
Nichelino
Sport (Novara)
202102
Sportveranstaltung im Piemont